De 2. Bundesliga 1981/82 was het achtste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. Het was het eerste seizoen van de competitie waar de clubs in één reeks verdeeld werden. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand

1 TSV 1860 München kreeg geen licentie voor het volgende seizoen.

Topscorers

Play-offs

Zie ook
DFB-Pokal 1981/82
DDR-Oberliga 1981/82

Duits competitievoetbal 1981/82
Seizoen 1981/82